Глауберман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Глауберман, Абба Ефимович (1917—1974) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, професcор.
 Глауберман, Джордж (George Glauberman, род. 1941) — американский математик.
 Глауберман, Мария Юрьевна (более известна под фамилией Барановская; 1902—1977) — советский историк, иконограф и некрополист.
 Глауберман, Михаил Абович (род. 1945) — украинский физик, сын А. Е. Глаубермана.
 Глауберман, Хаим Борисович — советский учёный в области машиностроения и вентиляционно-отопительных систем.
 Глауберман, Яков Абрамович (1872—?) — русский учёный-медик, гематолог, переводчик.